Il singolare del Canada Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrei Pavel era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Marat Safin.

Guillermo Cañas ha battuto in finale 6–4, 7–5, Andy Roddick.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (primo turno)
  Marat Safin (quarti di finale)
  Tommy Haas (semifinale)
  Tim Henman (terzo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
  Albert Costa (primo turno)
  Andre Agassi (ritirato)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)

  Thomas Johansson (secondo turno)
  Roger Federer (primo turno)
  Sébastien Grosjean (quarti di finale)
  Andy Roddick (finale)
  Pete Sampras (terzo turno)
  Jiří Novák (semifinale)
  David Nalbandian (quarti di finale)
  Carlos Moyá (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2002
ATP Tour 2002